Neira kan syfta på:

Colombia 

 Neira (kommun), Caldas, 
 Neira (ort), Caldas,